Chris Kavanagh ist der Name folgender Personen:

* Chris Kavanagh (* 1964), britischer Musiker, Schlagzeuger von Sigue Sigue Sputnik
 Chris Kavanagh (Schiedsrichter) (* 1985), englischer Fußballschiedsrichter